35-я армия — наименование армии в вооружённых силах Японии, СССР и России.
 35-я армия (РККА)
 35-я армия (Япония)
 35-я общевойсковая армия ВС СССР и ВС РФ, формирования 1969 года